Invenção de fatos é uma falácia que consiste em mentir ou formular informações imprecisas sobre a ocorrência de fatos.

Exemplos 
A razão da timidez da maioria das pessoas solteiras reside no caráter possessivo das suas mães. 
No entanto, não é verdade que a maioria dos solteiros são tímidos nem é comprovado que mães possessivas necessariamente resultam em filhos tímidos.

Ligações externas 
Como Evitar Falácias 
Guia das Falácias

Falácias lógicas
Retórica